The Light of Asia lautet:

 der englische Titel des Films Die Leuchte Asiens
 der Name eines Elefanten, siehe The Light of Asia (Elefant)
 der Name eines Gebäudes von James V. Lafferty